Die isländische Fußballmeisterschaft 1989 war die 78. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 15. Mai 1989 und endete mit den letzten Spielen am 24. September 1989.

KA Akureyri gewann seine erste Meisterschaft.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Zeile. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1989
1989